Fittschen ist der Nachname von:

 Herbert Fittschen (1922–2012), deutscher Lehrer sowie Zeitzeuge, Heimatkundler und Autor
 Klaus Fittschen (* 1936), deutscher Klassischer Archäologe.